P226 peut faire référence à :
 HMS Sirdar (P226), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Sig-Sauer P226, un pistolet semi-automatique suisso-allemand.